Le Jardin des Cinq Sens peut faire référence à :
 un jardin à Nantes ;
 un jardin à Yvoire.